Stati Uniti d'America
Delmont – comunità non incorporata della Contea di Cumberland, New Jersey
Delmont – comunità non incorporata della Contea di Fairfield, Ohio
Delmont – borgo della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
Delmont – città della Contea di Douglas, Dakota del Sud